Ruské příjmení Astafjev () má více nositelů: 

Maxim Astafjev (* 1982), ruský fotbalista
Michail Astafjev (* 1952), ruský politik
Viktor Astafjev (1924–2001), ruský sovětský spisovatel a dramaturg

Ruská příjmení